Hlohovec kan syfta på:

Geografi

Slovakien 

 Okres Hlohovec, distrikt, Trnava, 
 Hlohovec (ort i Slovakien), Trnava,

Tjeckien 

 Hlohovec (ort i Tjeckien), Södra Mähren, Okres Břeclav, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar